Morre kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Morre, departementet Doubs,

Italien 

 Morre (ort i Italien), Umbrien, Provincia di Terni,

Tyskland 

 Morre (Billbach) – vattendrag, 

Robotskapade Italienförgreningar